L’astigmatisme est un défaut optique :

 en médecine, l'astigmatisme est une anomalie de la vision ;
 en optique, l'astigmatisme est une aberration des systèmes optiques.

Homonymie